Frankenbach (Biebertal), plaats bij Biebertal (Hessen)
 Frankenbach (Heilbronn), plaats bij Heilbronn (Baden-Württemberg)